Charles Houel oder Charles Houël ist der Name folgender Personen:

* Charles Houel (Büchsenmacher) († 1714), französischer Büchsenmacher
 Charles Houël du Petit Pré (1616–1682), französischer Kolonialgouverneur von Guadeloupe 
 Charles François Houel (1819–1849), französischer Maler und Zeichner 
 Charles François Robert Houël (1659–1736), französischer Gouverneur von Île de Ré 

Siehe auch:
 Charles Howell